Olech ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Olech (1940–2010), polnischer Boxer
 Czesław Olech (1931–2015), polnischer Mathematiker
 Janusz Olech (* 1965), polnischer Fechter
 Jerzy Olech (1757–1820) polnischer lutherischer Geistlicher
 Joanna Olech (* 1955), polnische Autorin und Zeichnerin
 Wiktorija Olech (* 1993), ukrainische Skilangläuferin
 Zbigniew Olech (1940–2008), polnischer Boxer

Siehe auch:

 Ollech